miasto we Francji
 wypełnienie ubytku